Черновцы-Северная — пассажирско-грузовая узловая станция Ивано-Франковской дирекции Львовской железной дороги. Находится на скрещении линий на Вадул-Сирет (ближайшая станция — Черновцы, в 2 км),  Коломыю (ближайшая станция — Лужаны, в 13 км) и Окницу (ближайшая станция — Садгора, в 4 км).

Расположена в городе Черновцы, в Садгорском районе.

История 

Станция была открыта 1 сентября  1866 году». Тогда же было построено здание вокзала, сохранившееся до наших дней. В начале 2000-х гг. проводился капитальный ремонт вокзала.

28 марта 1944 года во время освобождения Черновцов в ходе Проскуровско-Черновицкой наступательной операции станция Черновцы-Северная стала ареной яростных боев.

Эхо минувшей войны прозвучало через 42 года. 7 апреля 2006 года возле станции Черновцы-Северная была найдена неразорвавшаяся 25-килограммовая осколочная авиационная бомба. Боеприпас удалось вывезти за пределы станции и города, и он был подорван в одном из песчаных карьеров Черновицкой области.

Пассажирское сообщение по станции 

Примерно в 200 метрах от станции находится троллейбусная остановка «Дрожжевой завод», где останавливаются троллейбусы №3 и №5.

На станции останавливаются пригородные поезда от станции Черновцы до конечных станций Вижница, Коломыя, Ларга, Сокиряны и Стефанешты.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 Розклад руху приміських потягів. Официальный сайт Львовской железной дороги
 Расписание движения пригородных поездов по ст. Черновцы-Северная
 Тарифи на проїзд у приміському сполученні Львівської залізниці
 Чернівці-Північна
 Тарифное руководство № 4. Книга 1  (на 1.03.2019 г.)

Здания и сооружения, построенные в 1866 году на Украине
Железнодорожные станции Черновцов